Сараван:

 Сараван — село в Вайоцдзорской области Армении.
 Сараван — город в Лаосе, административный центр провинции Сараван.
 Сараван — провинция (кхвенг) на юге Лаоса.